Брукс Вакерман () — американский музыкант, в настоящее время барабанщик метал-групп Avenged Sevenfold и Mass Mental, бывший барабанщик Bad Religion. Младший брат Джона Вакермана и Чада Вакермана (бывший член группы Фрэнка Заппа). После ухода из Bad Religion, 4 ноября 2015 было объявлено, что Брукс заменит Эрина Элахая в качестве барабанщика Avenged Sevenfold.

Дискография 
 Glenn Tipton – Baptizm of Fire (1997)
 Mass Mental – How To Write Love Songs (1998)
 Suicidal Tendencies – Freedumb (1999)
 Infectious Grooves – Mas Borracho (2000)
 Suicidal Tendencies – Free Your Soul and Save My Mind (2000)
 The Vandals – Look What I Almost Stepped In (2000)
 Bad Religion – The Process of Belief (2002)
 Avril Lavigne – Under My Skin (2004)
 Bad Religion – The Empire Strikes First (2004)
 Korn – Untitled (2007)
 Bad Religion – New Maps of Hell (2007)
 Kidneys – Talkie Walkie (2007)
 Bad Religion – The Dissent of Man (2010)
 Fear and the Nervous System – Fear and the Nervous System (2011)
 Kidneys – Sophomore (2012)
 Tenacious D - Jazz (2012)
 Bad Religion – True North (2013)
 Bad Religion – Christmas Songs (2013)
 Farmikos – Farmikos (2014)
 Tom DeLonge - To the Stars... Demos, Odds and Ends (2015)
 Big Talk - Straight In No Kissin''' (2015)
 Avenged Sevenfold - The Stage'' (2016)

Ссылки

Внешние ссылки 
 Официальная страница в Twitter
 Официальный сайт Bad Religion

Родившиеся в 1977 году
Музыканты Avenged Sevenfold
Ударники США